

Romania 
 Budești, città del distretto di Călărași
 Budești, comune del distretto di Bistrița-Năsăud
 Budești, comune del distretto di Maramureș
 Budești, comune del distretto di Vâlcea

Moldavia 
 Budești, comune del Municipio di Chișinău